Con il nome Eleonora di Castiglia sono indicati i seguenti personaggi:
 Eleonora di Castiglia (1202-1244), regina della corona d'Aragona
 Eleonora di Castiglia (1241-1290), regina d'Inghilterra (1241-1290)
 Eleonora di Castiglia (1256-1275), infanta di Castiglia
 Eleonora di Castiglia (1310-1359), regina della corona d'Aragona